Kelurahan Purwosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Purwosari (administrativ by i Indonesien, lat -7,56, long 110,80), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Purwosari (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 110,41), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Purwosari (administrativ by i Indonesien, lat -6,81, long 110,83), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Purwosari (administrativ by i Indonesien, lat -7,08, long 110,34), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar